Группа E на чемпионате Европы по футболу 2016 — одна из шести групп группового этапа финальной части Чемпионата Европы.

В группу E попали финалист прошлого турнира сборная Италии, а также сборные Бельгии, Ирландии и Швеции.

Первые матчи в группе будут сыграны 12 июня, заключительные — 21 июня 2016 года. Все шесть матчей состоятся в разных городах Франции.

Турнирная таблица

Сборные

Сборная Бельгии серебряный (1980) и бронзовый (1972) призёр чемпионата Европы.

В отборочном турнире бельгийцы заняли первое место в группе B, набрав 23 очка, проиграв лишь один раз Уэльсу.

Сборная Италии Чемпион Европы 1968, а также серебряный (2000, 2012) и бронзовый (1988) призёр турнира.

В отборочном турнире итальянцы заняли первое место в группе H, набрав 24 очка, не проиграв ни одного матча.

Сборная Ирландии третий раз примет участие в Чемпионате Европы.

В отборочном раунде ирландцы заняли третье место в группе D и вышли в финальный раунд турнира, обыграв сборную Боснии и Герцеговины в стыковых матчах (1:1, 2:0).

Сборная Швеции бронзовый призёр Чемпионата Европы 1992.

В отборочном раунде шведы заняли третье место в группе G и вышли в финальный раунд турнира, обыграв сборную Дании в стыковых матчах (2:1, 2:2).

1 тур

Матч № 9. Ирландия — Швеция

Матч № 10. Бельгия — Италия

2 тур

Матч № 19. Италия — Швеция

Матч № 22. Бельгия — Ирландия

3 тур

Матч № 35. Италия — Ирландия

Матч № 36. Швеция — Бельгия

Примечания

Ссылки 
 Группа E на официальном сайте Uefa.com

Группа E